

Toponyme 

 Lemba est une commune de Kinshasa ;
 Lemba est une commune du territoire de Lukula au Congo RDC ;
 Lembá est un district administratif de Sao Tomé-et-Principe ;
 Lembá, une localité de ce district ;

Patronyme 
 Artur Lemba (1885-1963), compositeur estonien;

Cuisine 
 Le lembas est une nourriture de fiction inventée par J. R. R. Tolkien.

Autre 
 Les Lemba sont une tribu sud-africaine, aux origines juives présumées ;